Химическая защита от ионизирующего излучения — вид радиационной защиты, ослабление результата воздействия ионизирующего излучения на организм .

Основные свойства радиопротекторов 
 Действие при однократном кратковременном облучении.
 Эффективность при введении до облучения
 Узкое терапевтическое действие
 Применение в токсических или субтоксических дозах
 Эффективность при внутривенном введении
 Вызывание сильных физиологических и биохимических сдвигов в организме

Механизмы действия некоторых радиопротекторов 
 протекторы, вызывающие снижение концентрации кислорода в тканях.
Такие вещества различными путями создают временную тканевую гипоксию. Локальное снижение концентрации свободного кислорода в тканях вызывает уменьшение возможности образования радикалов в момент облучения, снижение реакции возбужденных молекул с кислородом и снижение реакции образования первичных перекисей.
 Вещества, вызывающие инактивацию свободных радикалов
Защитный механизм этих РП обусловлен их конкуренцией за радикалы, в результате чего суммарный радиобиологический эффект оказывается сниженным.
 SH-протекторы.
Они вызывают увеличение эндогенных сульфгидрильных соединений. Эти соединения лабильны и могут реагировать с образующимися в процессе облучения радикалами, поэтому общий радиобиологический эффект понижается. Такими свойствами обладает, например, цистеин.
 Нуклеиновые кислоты.
— восстановление поврежденной структуры ДНК фрагментами экзогенной ДНК
— нейтрализация действия активированных облучением ядерных нуклеаз
— нейтрализация повреждающего действия свободных гистонов
— дерепрессия хромосом, стимуляция ДНК-зависимого синтеза РНК и белка, стимуляция митотической активности клеток
— пополнение клеточного фонда субстратов, необходимых для синтеза ДНК
Эффективность РП нужно оценивать не только по выживаемости, но и по частоте проявления отдаленных последствий у выживших особей.
 Мелатонин при лучевом ожоге кожи был мало эффективен, однако оказывал выраженный противолучевой эффект по клинической картине поздних местных лучевых поражений.. Эффективность мелатонина как радиопротектора была показана в ряде западных исследований. Преимуществом мелатонина также является его безопасность и минимальное количество побочных эффектов.

См. также 
 Дезактивация
 Радиотоксины
 Радиоактивное загрязнение
 Кислородный эффект

Примечания

Литература 
 
 
 С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон. Радиобиология человека и животных, 2004 г.
 Бак З. М. Химическая защита от ионизирующей радиации, пер. с англ., М., 1968.
 Романцев Е. Ф. Радиация и химическая защита, [2 изд.], М., 1968.
 Граевский Э. Я. Сульфгидрильные группы и радиочувствительность, М., 1969.

Защита от радиации